CZL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Costantina-Mohamed Boudiaf, Costantina, Algeria